Ричард Дюранд (), настоящее имя — Рихард ван Схоневелд (; ) — нидерландский музыкант, композитор, музыкальный продюсер и диджей, выступающий в стиле транс. Проживает в Амстердаме.

Биография 
Свой первый сингл «Make Me Scream» Ричард Дюранд выпустил в 2005 году на лейбле Terminal 4.

В 2007 году известный диджей Tiësto включил Ричарда Дюранда в свой персональный список лучших диджеев 2007 года, опубликованный в DJ Magazine. В том же году Ричард Дюранд попал в топ-100 лучших диджеев мира по версии DJ Mag, заняв 91-е место. В последующие пять лет входил в топ-100 диджеев по версии DJ Magazine: в 2008 году занял в голосовании DJ Mag 66-е место, в 2009 году — 49-е место, в 2010 году — 54-е место, в 2011 году — 59-е место, в 2012 году — 89-е место.

Получил известность после создания ремиксов на синглы Tiësto «Lethal Industry», «Flight 643», «Break My Fall» и переработок треков «Smack My Bitch Up» от The Prodigy и «Chasing Cars» от Snow Patrol.

В 2009 году выпустил свой дебютный студийный альбом под названием Always the Sun. С альбома вышло три сингла: «Into Something», «Always the Sun» и «No Way Home».

С 2010 по 2015 год Дюранд выпустил шесть сборников из серии In Search of Sunrise, запущенной ранее диджеем Tiësto. Первым из них стал сборник In Search of Sunrise 8: South Africa.

В 2011 году вышел второй студийный альбом Дюранда под названием Wide Awake.

В 2012 году вышел альбом Richard Durand Versus The World, на котором Дюранд записал совместные треки с Полом Окенфолдом, Protoculture, Bobina, Heatbeat и другими транс-исполнителями с разных континентов.

В 2018 году вышел новый альбом The Air We Breathe, несколько треков в нём были написаны совместно с другими транс-исполнителями, включая Майка Шмида, Марка Шерри, Marco V и Кристину Новелли. В том же году трек Ричарда Дюранда совместно с Кристиной Новелли «The Air I Breathe» был признан лучшим транс-треком года по версии слушателей радиошоу A State of Trance. Год спустя другой трек Дюранда и Кристины Новелли под названием «Save You» занял 2-е место в голосовании слушателей A State of Trance на звание лучшего трека 2019 года.

Дискография

Студийные альбомы 
 Always the Sun (2009)
 Wide Awake (2011)
 Richard Durand Versus The World (2012)
 The Air We Breathe (2018)
 Reactivate (2022)

Сборники / миксы 
 Серия In Search of Sunrise
 In Search of Sunrise 8: South Africa (2010)
 In Search of Sunrise 9: India (2011)
 In Search of Sunrise 10: Australia (2012)
 In Search of Sunrise 11: Las Vegas (2013)
 In Search of Sunrise 12: Dubai (2014)
 In Search of Sunrise 13.5: Amsterdam (2015)

 Portrait (2013)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыканты по алфавиту
Коллективы и музыканты в стиле транс